Borno steht für
 Borno, nigerianischer Bundesstaat 
 Borno (Lombardei), Gemeinde in Italien
 Borno, Ortsteil der Gemeinde Noasca in der Provinz Turin, Italien

Bornó ist der Familienname von:
 Louis Bornó (1865–1942), haitianischer Politiker